Braeburn steht für:

 Braeburn (Apfel), aus Neuseeland stammende Apfelsorte
 Braeburn Lake in Kanada

Braeburn ist der Name folgender Orte

in Neuseeland:
 Braeburn (Neuseeland), in der Region Tasman

in den Vereinigten Staaten:
 Braeburn (Houston), Stadtteil von Houston
 Braeburn (Maine)
 Braeburn (Pennsylvania)
 Braeburn Heights, New Jersey